Alphonse est un nom propre.

Prénom 
Alphonse est un prénom masculin d'origine germanique signifiant adal, « noble » et funs, « rapide ».

Origine du nom 
Ce prénom d'origine germanique a été importé dans la péninsule Ibérique aux V et VI siècles par les Wisigoths (comme les prénoms Rodrigue/Rodrigo, Fer[di]nand(o), etc., devenus typiquement ibériques), et a été très souvent porté par les membres des familles royales espagnoles (dix-huit rois) et portugaises (six rois), ainsi que par de nombreux saints. Exporté ensuite dans le reste de l'Europe lors de la Renaissance, le "f" d'origine est remplacé par un "ph" hellénisant. Au XIX s., le prénom est si populaire qu'il devient un terme d'argot : un alphonse désigne alors un homme entretenu par sa maîtresse.

Variantes linguistiques 

 aragonais : Alifonso
 anglais : Alphons
 catalan, danois, islandais, maltais, néerlandais,  norvégien,  polonais, roumain, suédois,  tchèque : Alfons,
 espagnol, italien : Alfonso
 hongrois : Alfonz
 occitan : Anfós, 
 poitevin : Funse, Fonsine
 portugais : Afonso,

Saints chrétiens 
 Voir

Souverains et seigneurs

Rois de Portugal 
 Alphonse I (Afonso Henriques),  de Portugal
 Alphonse II, le Gros
 Alphonse III, comte de Boulogne, roi de Portugal et de l'Algarve
 Alphonse IV, le Brave
 Alphonse V, l'Africain, roi de Portugal et des Algarves
 Alphonse VI, le Victorieux

Rois d'Aragon 
 Alphonse I
 Alphonse II
 Alphonse III
 Alphonse IV
 Alphonse V

Rois des Asturies / Léon / Castille / Tolède 
 Alphonse I, roi des Asturies
 Alphonse II, roi des Asturies
 Alphonse III, roi des Asturies
 Alphonse IV, roi de Léon
 Alphonse V, roi de Léon
 Alphonse VI, roi de Castille et Léon
 Alphonse VII, roi de Castille et Léon
 Alphonse VIII, roi de Castille et Tolède
 Alphonse IX, roi de Léon et de Galice
 Alphonse X, roi de Castille et Léon
 Alphonse XI, roi de Castille et Léon

Rois d'Espagne 
 Alphonse XII d'Espagne
 Alphonse XIII d'Espagne

Ducs de Modène 
 Alphonse I (Alfonso I)
 Alphonse II (Alfonso II)
 Alphonse III (Alfonso III)
 Alphonse IV (Alfonso IV) (1634-1662)

Rois de Sicile et de Naples 
 Alphonse , roi de Sicile et roi de Naples, le même qu'Alphonse V d'Aragon
 Alphonse II, roi de Naples
 Alphonse de Capoue, prince normand de Sicile

Princes portugais 
 Alphonse I, premier duc de Bragance,  comte de Barcelos
 Alphonse de Portugal, fils héritier du roi Jean II
 Alphonse de Portugal (1509-1540), cardinal-infant, fils du roi Manuel 
 Alphonse de Bragance, duc de Porto, Infant de Portugal (1865-1920), deuxième fils du roi Louis I

Comtes français 
 Alphonse de Poitiers, Comte de Poitiers, de Santoinge, d'Auvergne et de Toulouse
 Alphonse Jourdain, Comte de Toulouse

Homonymie

Patronyme 

 François Jean-Baptiste d'Alphonse ou Dalphonse, homme politique français des XVIII et s.

Culture 
Alphonse puet désigner :
 Alphonse, série de bande dessinée ;
 Alphonse, héros éponyme de la série.

Toponyme 

  ;
 Groupe Alphonse, un archipel des Seychelles ;
 Atoll Alphonse, une île de cet archipel.

Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de prénom